Куаффі́-ле-Ба () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 155 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 50 км на південний схід від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 52 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 103,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Куаффі-ле-Ба на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Куаффі-ле-Ба на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна